Заворсклянский сельский совет () — входит в состав
Полтавского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Заворскло.

Населённые пункты совета 
 
 с. Заворскло 
 с. Ватажково 
 с. Головач 
 с. Лукищина 
 с. Миновка 
 с. Портновка

Примечания